Herbe de feu est un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces :
Herbe de feu (Artemisia vulgaris L.)  espèce de plantes herbacées vivaces d'Europe, de Sibérie et d'Afrique septentrionale ;
Herbe de feu (Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin) espèce de plantes herbacées bulbeuses d'Europe, d'Afrique septentrionale et du Moyen-Orient ;